Karabas oder Karabash (türk. karabaş: Schwarzkopf) steht für:

 einen türkischen Herdenschutzhund
 Karabaş, ein Dorf bei Diyarbakır
 Naaman Abdalmesih Karabash (1903–1983), syrischer Gelehrter
 Murat Karabaş († 2013), türkischer Leichtathlet
 Anika Karabas, Sängerin von Hella Donna